Libanese Association of the Phonograms é a organização oficial da Líbano, que representa a indústria fonográfica do país. É uma organização sem fins lucrativos integrada por destribuidoras multinacionais e gravadoras independentes. É também associada a IFPI.

Ver também 
Certificações de vendas de discos no mundo

Empresas da música
Membros da IFPI